Хвостиков — фамилия:
 Хвостиков, Игорь Владимирович — (род. 1966) — генерал-лейтенант (РФ). 
 Хвостиков, Иван Андреевич (1906—1969) — советский учёный, доктор физико-математических наук.
 Хвостиков, Илья Юрьевич — российский актёр кино и дубляжа, режиссёр дубляжа.
 Хвостиков, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7977; 26 ноября 1848.
 Хвостиков, Юрий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4353; 19 декабря 1829.

См. также 
 Хвостов